Le patronyme néerlandais Verstraete ou Verstraeten, contraction de Vanderstraeten, Van der Straeten ou van der Straet indique une origine : 
Ter Straete, soit une voie (romaine) ou une rue (nl: straat : rue.
Parfois, il s'agit d'un toponyme.

Nom de famille

Verstraete 
 Achiel Verstraete (1898-1980), homme politique belge.
 Arnaud Verstraete (1979-), homme politique belge flamand.
 Théodore Verstraete, (1850-1907), artiste peintre et graveur belge.
 Gérard Verstraete (1952-), footballeur français.
 Bob Verstraete (1948-), homme politique belge.
 Bob Verstraete (1921-1993), acteur, scénariste et metteur en scène néerlandais.
 Marc Verstraete, professeur médecin belge.
 Birger Verstraete, footballeur belge
 Jules Verstraete, (1883-1951), acteur néerlandais
 Mieke Verstraete, (1911-1990), actrice et artiste de cabaret belgo-néerlandaise
 Jeanne Verstraete, (1912-2002), actrice belgo-néerlandaise
 Guus Verstraete, (1914-1994), acteur et metteur en scène néerlandais

Verstraeten 
 Eddy Verstraeten (1948-2005), coureur cycliste belge ;
 Liévin Verstraeten (1848-1937), homme politique belge ;
 Mike Verstraeten (1967-), footballeur belge ;
 Jorre Verstraeten (1997-), judoka belge ;
 Joseph Verstraeten, gymnaste belge.

Vanderstraeten 
 Louis-François Vanderstraeten, officier et historien belge.
 Margot Vanderstraeten (1967-), journaliste belge

Vander Straeten 
Charles Vander Straeten (1771-1834), architecte belge.

Van der Straeten 
 Nadine van der Straeten dite Nadine Brass (née en 1955), dessinatrice de bande dessinée française.
 Tinne Van der Straeten (°1978), femme politique belge.

Van der Straet 
Jan van der Straet (Giovanni Stradano), (°1523) peintre flamand.

Toponyme 
Rue Liévin Verstraeten, impasse bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Liens externes
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand